Municipio de Helena puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Helena (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Griggs.
 Municipio de Helena (condado de Antrim, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Antrim.
 Municipio de Helena (condado de Scott, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Scott.